Цимоль () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Tzimol с языка науатль можно перевести как — старая собака.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,5 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Нуэва-Либертад, находится на высоте 1598 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере и востоке с Комитан-де-Домингесом, на юго-востоке с Ла-Тринитарией, на юге и западе с Сокольтенанго.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1931 году, по данным 2020 года в его состав входит 95 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и скотоводство — 70,5 % ;
 промышленность и строительство — 14,3 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 13,9 %;
 безработные — 1,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99 %;
 водоснабжение: 18,4 %;
 водоотведение: 95,3 %.

Туризм 
Основные достопримечательностями, привлекающие туристов являются водопады Сан-Висенте и Эль-Чифлон, а также центр отдыха Рехоя.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса